Kroczyce est le nom :
 de la gmina de Kroczyce, dans le powiat de Zawiercie, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Kroczyce, chef-lieu de cette gmina